Hopt ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Hopt (* 1981), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Jannis Hopt (* 1996), deutscher Volleyballspieler
 Klaus Hopt (* 1940), deutscher Jurist und Vertreter des deutschen Wirtschaftsrechts
 Ulrich Hopt (Theodor Hopt; * 1948), deutscher Mediziner